Мулинетка — это воздушный тормоз, служащий для измерения мощности двигателей. Мулинетка, вращаясь на валу двигателя, потребляет механическую мощность и расходует её на преодоление сил сопротивления воздуха. Обладая заданной формой, она позволяет установить определённую взаимосвязь между частотой своего вращения и потребляемой мощностью. По частоте вращения мулинетки можно определить мощность двигателя при данной частоте вращения вала. Применяется для измерения внешней характеристики двигателя. Примером мулинетки является воздушный винт.

Теоретическое описание 
Мощность  (л.с.), потребляемая мулинеткой, зависит от частоты вращения  (тыс. об/мин), диаметра мулинетки  (мм), коэффициента мощности  и плотности воздуха :

 

Коэффициент мощности обычно определяется экспериментально. Например, для мулинетки в виде бруска квадратного сечения и общей длиной в 15 раз больше стороны сечения, для оси вращения, перпендикулярной оси бруска, параллельной стороне поперечного сечения и проходящей через центр бруска, М. Коломбан определил

 , л.с.

В литературе описана теория мулинетки с учетом зависимости коэффициента от температуры воздуха и давления.

Примечания

Ссылки 
 Определение
 Измерьте мощность подвесного мотора: мулинеткой с изменяемой характеристикой
 Ассоциация Экспериментальной Авиации

Конструкция летательных аппаратов
Двигатель внутреннего сгорания
Измерительные приборы